Temps de Vida (Time To Live), quan es parla de Protocol IP
 Tecnologia TTL (de Transistor-Transistor Logic), la primera tecnologia de construcció de circuits electrònics digitals que va existir.